Aparat (lat. apparatus: sprava; ljudstvo) ima više značenja: 
 aparat (tehnika), u tehnici, je sprava; neposredno upotrebljiva, uglavnom nevelika tehnička naprava, katkad bez pokretnih dijelova, konstruirana tako da bi obavila, omogućila ili olakšala neki razmjerno jednostavniji rad ili posao (fotografski aparat ili fotoaparat, telefonski aparat ili telefon, aparat za gašenje požara, za brijanje, za pojačanje sluha).
 aparat (organizacija), je osoblje, sredstva i ukupni sustav koordinacije pri nekom pothvatu, u ustanovi i organizaciji (tehnički, sudski, stranački, državni, policijski, vojni aparat).

Izvori